Gebers ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Gebers (* 1986), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Gebers (* 1944), deutscher Prähistoriker
 Leonie Gebers (* 1971), deutsche politische Beamtin, Staatssekretärin